«Ангарá» — бывший российский футбольный клуб из Ангарска. Основан в 1963 году. Лучшее достижение в первенстве России — 1 место в 7 зоне второй лиги в 1993 году. До 1975 года носил название «Старт», в 1992 году — «Алекс».

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Ходотов, Юрий Николаевич (1963)
 Петрикин, Виктор Иванович (1964)
 Данилов, Эдуард Иванович (1965—1966)
 Кублицкий, Вадим Всеволодович (1966)
 Студенецкий, Юрий Леонидович (1967—1969)
 Кублицкий, Вадим Всеволодович (1970)
 Скальский, Алексей Яковлевич (1970)
 Студенецкий, Юрий Леонидович (1971—1973)
 Иванушкин, Виктор Ильич (1976—1977)
 Антонов, Пётр Дмитриевич (1978—1985)
 Измайлов, Олег Алексеевич (1990—1991)
 Журавлёв, Борис Иванович (1992)
 Измайлов, Олег Алексеевич (1992—1996)
 Корженко, Иван Николаевич (1997)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Ангарска